Toponímia:
 Hèlsinki, ciutat capital de Finlàndia a la regió d'Uusimaa, al sud del país, a la costa del Golf de Finlàndia
 Aeroport de Hèlsinki-Vantaa, aeroport a Vantaa, a 19 quilòmetres del centre de Hèlsinki, la capital finlandesa
 Catedral de Hèlsinki
 Estadi Olímpic de Hèlsinki, estadi al districte de Töölö (Finlàndia)
 Sinagoga de Hèlsinki, edifici religiós a la ciutat de Hèlsinki 
 Universitat de Hèlsinki
 Organitzacions:
 Helsinki-86, organització anti-comunista 
 Comitè de Vigilància de Hèlsinki d'Ucraïna, grup de dissidents d'Ucraïna fundat el 1976 per tal de vigilar els drets humans a Ucraïna i dissolt el 1981 quan van ser detinguts tots els seus membres
 FC Kiffen 08 Helsinki, club esportiu finlandès de la ciutat de Hèlsinki dedicat a la pràctica del futbol i l'hoquei
 Jokerit Helsinki FC, club de futbol finlandès de la ciutat de Helsinki 
 HIFK Helsinki, club esportiu finlandès de la ciutat de Hèlsinki destacat en esports com el futbol, hoquei sobre gel, bandy o floorball
 HPS Helsinki, club de futbol i d'hoquei sobre gel finlandès de la ciutat de Hèlsinki 
 HT Helsinki, club de futbol finlandès 
 PUS Helsinki, club esportiu finlandès de la ciutat de Hèlsinki 
 Unitas Helsinki, club esportiu finlandès de la ciutat de Helsinki 
 HJK Helsinki, club de futbol finlandès de la ciutat de Hèlsinki 
 Esdeveniments:
 Jocs Olímpics de Hèlsinki, diversos esdeveniments
 Conferència de Hèlsinki, fòrum diplomàtic que va reconèixer els resultats territorials sorgits de la Segona Guerra Mundial celebrat a Hèlsinki (1972 -75) 
 Declaració de Hèlsinki
 Miscel·lània:
 Escola de Hèlsinki, grup informal d'artistes de la fotografia vinculats al departament de Fotografia de la Universitat Aalto a Hèlsinki, Finlàndia
 OMX Helsinki 25, índex borsari de la Borsa de Hèlsinki a Finlàndia